First Division – denominazione dal 1888 al 1992 della massima divisione del campionato di calcio inglese e dal 1992 al 2004 della seconda divisione
 First Division – competizione calcistica del Gambia
 First Division – seconda divisione del campionato irlandese di calcio
 First Division – competizione calcistica delle Seychelles

Pagine correlate 
1st Division